Rafal steht für:

 Rafal (Gemeinde), Gemeinde in Vega Baja del Segura mit dem Hauptort Rafal, Provinz Alicante, Valencianische Gemeinschaft, Spanien

Siehe auch:
 Rafał
 Rafale